Riku Äyri (ur. 30 sierpnia 1973) – fiński skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w sezonach 1989/1990 do 1995/1996, ale nie zdobył punktów. Startował też w Pucharze Kontynentalnym.

Największym sukcesem tego zawodnika są dwa srebrne medale mistrzostw świata juniorów wywalczone drużynowo w Štrbskim Plesie i Reit im Winkl.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 1990 Szczyrbskie Jezioro (CSK) – srebrny medal
 1991 Reit im Winkl (RFN) – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973